Die ATP Awards umfasst verschiedene Auszeichnungen, welche von der ATP für besondere Leistungen vergeben werden. Bei der Wahl zum Spieler des Jahres wurde Novak Đoković mit sieben Preisen am häufigsten ausgezeichnet. Pete Sampras holte sich die Auszeichnung sechsmal hintereinander, in den Jahren 1993 bis 1998 beendete er das Jahr jeweils an Position eins der Tennisweltrangliste. Bei der Abstimmung der Fans auf der Seite der ATP wurde Roger Federer 19-mal hintereinander, von 2003 bis 2021, als beliebtester Spieler gewählt. Die Brüder Bob und Mike Bryan holten sich zehnmal die Auszeichnung als bestes Doppel-Team auf der Tour (2003, 2005–2007, 2009–2014). Außerdem gewannen sie das Fan-Voting des beliebtesten Teams von 2005 bis 2017 13-mal in Folge.

Spieler des Jahres 

Siehe auch: Liste der Weltranglistenersten im Herrentennis (Einzel)

Doppel-Team des Jahres 
Siehe auch: Liste der Weltranglistenersten im Herrentennis (Doppel)

Coach des Jahres 
2016 wurde erstmals von den Trainern ein Coach des Jahres gewählt.

Tim Gullikson Career Coach Award 
Seit 2019 wird dieser Award an Trainer vergeben, die junge Spieler und Coaches inspirieren und damit zum Wachstum des Sports beitragen.

Most Improved Player Award 
Der Most Improved Player Award wird an einen Spieler vergeben, der sich im Vergleich zur vergangenen Saison verbessert hat und Ende Jahr eine deutlich höhere Platzierung in der Tennisweltrangliste erreicht hat als zu Beginn des Jahres.

Newcomer des Jahres 
Diese Auszeichnung wird jährlich an den jüngsten Spieler vergeben, der am Ende des Jahres unter den Top 100 des Emirates ATP Rankings platziert ist. Zwischen 2013 und 2017 hieß die Auszeichnung ATP Star of Tomorrow Award.

Comeback des Jahres 
Ausgezeichnet wird ein Spieler, der sich nach einer längeren Verletzung wieder rehabilitiert hat und sich als Top-Spieler der ATP Tour beweist.

ATP Tour.com Fan Voting

ATP Tour.com Fan Voting Team

Stefan Edberg Sportsmanship Award 

Ausgezeichnet wird der Spieler, der sich über die ganze Saison mit größter Professionalität und Integrität verhalten hat. Seinen Mitspielern ist er mit größter Fairness begegnet und hat auch mit Aktivitäten neben dem Platz den Tennissport gefördert.

Arthur Ashe Humanitarian Award 
Ausgezeichnet wird eine Person, die einen herausragenden humanitären Beitrag geleistet hat.

Turnier des Jahres 
Ausgezeichnet wird das Turnier, das mit höchster Professionalität und Integrität ausgetragen wurde und den Spielern besonders gute Bedingungen und Atmosphäre bietet.

Siehe auch 
 WTA Awards
 Tennisrekorde
 Liste der Weltranglistenersten im Herrentennis (Einzel)
 Liste der Weltranglistenersten im Herrentennis (Doppel)

Einzelnachweise 
 ATP World Tour Awards 2014

Liste (Herrentennis)